Canadian Soccer League (del seu nom en francès Ligue Canadienne de Soccer), competició de futbol del Canadà
 GTA: Liberty City Stories, videojoc de la saga Grand Theft Auto
 Laboratory for Computer Science, laboratori de recerca del Massachusetts Institute of Technology
 Le Coq Sportif, empresa d'equipament esportiu de França
 Landing Craft Support, barca de suport de desembarcament de tropes
 LCS Gunners, equip de futbol de Botswana
 Littoral Combat Ship, vaixell de guerra de nova generació de la Marina dels Estats Units d'Amèrica
 Obturador de cristall líquid (del seu nom en anglès Liquid Crystal Shutter), tècnica d'ulleres per a visualitzar cinema 3D
 Societat de Corresponents de Londres (del seu nom en anglès London Corresponding Society), organització radical històrica amb seu a Londres
 Unió Centrista i Liberal (del seu nom en lituà Liberalų ir Centro Sąjunga), partit polític de Lituània
 Unió del Centre de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Centro Sąjunga), partit polític històric de Lituània